Бермуди може да се отнася за:
 Бермудските острови
 Бермуди, вид къси панталони